Катеб — термин алжирского происхождения.

 Катеб Ясин (1929—1989) — алжирский франкоязычный писатель, поэт и драматург.
 Катеб, Реда (род. 1977) — французский актёр.